Korenewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Korenewo (Kursk), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Kursk

 Korenewo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Korenewo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Korenewo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Korenewo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Korenewo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Korenewo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda